Quinta Repubblica francese (1958-oggi)
 Quinta repubblica della Corea del Sud (1979-1987)
 Quinta Repubblica brasiliana, nome alternativo della Dittatura militare brasiliana (1964-1985)

Pagine correlate
 Prima Repubblica
 Seconda Repubblica
 Terza Repubblica
 Quarta Repubblica